Brennesi – abitanti di Brenna (Italia)
Brennesi – abitanti di Brenno Useria
Brennesi – abitanti di Brenno della Torre